Melodía de arrabal puede referirse a:

 Melodía de arrabal, película de Carlos Gardel dirigida por Louis Gasnier, estrenada en 1933.
 Melodía de arrabal, tango canción de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.